Sulzeer Jeremiah "Sol" Campbell (n. 18 septembrie 1974) este un fotbalist englez retras din activitate. Sol Campbell a jucat pe postul de fundaș central la cluburile Tottenham Hotspur, Arsenal, Portsmouth, Notts County și Newcastle United, dar și la echipa națională de fotbal a Angliei, la care are 73 de selecții și un gol marcat. A reprezentat Anglia la trei Campionate Europene și la trei Campionate Mondiale de Fotbal.

Statistici carieră

Internațional

Goluri internaționale

Palmares

Club

Arsenal
FA Premier League (2): 2001–02, 2003–04
FA Cup (3): 2001–02, 2002–03, 2004–05
FA Community Shield (2): 2002, 2004

Tottenham Hotspur
Football League Cup (1): 1998–99

Portsmouth
FA Cup (1): 2007–08

Anglia
Campionatul European Under-18 (1): 1993

Individual
FIFA World Cup Team of the Tournament: 2002
UEFA European Championship Team of the Tournament: 2004
PFA Team of the Year: 1999, 2003, 2004

Referințe

Legături externe

Kids go Live – charity founded by Campbell 
BBC profile 
theFA.com
Premier League profile 

Englezi în viață
Fotbaliști englezi
Fotbaliști internaționali englezi
Fundași
Fotbaliști ai Arsenal FC
Fotbaliști ai Tottenham Hotspur FC
Fotbaliști ai cluburilor din Anglia
Fotbaliști ai Premier League
Fotbaliști ai Campionatului Mondial de Fotbal 2006
Fotbaliști ai Campionatului Mondial de Fotbal 1998